El término celulitis puede referirse a:

 Celulitis (inflamación) expresión médica que indica inflamación aguda de los tejidos blandos de la piel, de carácter difuso, doloroso y supurativo, que afecta a la dermis y al tejido celular subcutáneo.
 Celulitis (estética) expresión coloquial que indica aspecto irregular de la piel en los muslos y los glúteos.
 Celulitis orbitaria es la infección de los tejidos incluidos dentro de la órbita, en las proximidades del ojo.
 Celulitis periorbitaria es la inflamación de la dermis circundante al globo ocular, secundaria a infección.

Referencias